Константи́н Па́щенко: Пащенко, Константин Иванович (1830—1900) — Архангельский, Курляндский и Псковский губернатор.
 Пащенко, Константин Львович (1814 — 1880-е) — Ставропольский губернатор.